Osoby noszące nazwisko Mustafazadə:
 Bəhlul Mustafazadə (ur. 1997) – azerski piłkarz
 Vaqif Mustafazadə (1940–1979) – radziecki pianista jazzowy pochodzenia azerskiego